Tavor se do češtiny překládá jako Tábor, může se jednat o:

 Har Tavor – hora v Galileji v Izraeli, známá z biblických překladů jako hora Tábor
 Nachal Tavor – údolí v Izraeli pod horou Har Tavor
 Kfar Tavor – malé město v Izraeli
 Tavor – útočná puška, vyvinutá a vyráběná v Izraeli